Karban může znamenat:

příjmení osob
 Ivana Karbanová (* 1944), česká herečka
 Karel Karban (* 1948), český fotbalista
 Milada Karbanová (* 1948), československá atletka, halová mistryně Evropy ve skoku do výšky
 Miloslav Karban (1944–???), český politik a bezpartijní poslanec za normalizace
 Oldřich Karban (* 1945), český sochař a keramik

jiný význam
 methan (podle systematického názvosloví)
 karbanictví (viz také karetní hra)

Česká příjmení